Das Patrozinium des heiligen Sulpicius tragen folgende Kirchen und Kapellen:

Belgien 
 St. Sulpitius (Diest)

Frankreich 
 St-Sulpice (Paris)
 St-Sulpice (Audeville), Loiret
 St-Sulpice (Brannens), Gironde
 St-Sulpice (La Celle-sur-Morin), Seine-et-Marne
 St-Sulpice (Heudicourt), Eure
 St-Sulpice (Fougères), Ille-et-Vilaine
 Saint-Sulpice (Marignac), Charente-Maritime

Österreich 
 Pfarrkirche Frastanz